Prakash Neupane (Nepalí: प्रकाश न्यौपाने, Katmandú, Nepal, 25 de marzo de 1992) es un cantante rep nepalí. ;

Biografía 

Nacido en 1997, comienza rapear con 16 años. Escribiò artículos para "Thrive Global" y también para "Bolchha Nepal".

Es un artista y compositor de música nepalí HiphHop y R&B. También escribe la letra de las canciones solo. Hasta ahora ha publicado más de 20 canciones, incluidos tres álbumes y recientemente lanzó su nuevo álbum "Fusion".

Galería fotográfica

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial Sitio oficial de Prakash Neupane

Cantantes de Nepal